Atoka – città statunitense della Contea di Atoka in Oklahoma
 Atoka – città statunitense della Contea di Tipton in Tennessee
 Atoka –  census-designated place statunitense della contea di Eddy in Nuovo Messico